Le province della Cambogia (khet) sono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e sono pari a 24. Ciascuna di esse si articola ulteriormente in distretti (srŏk) e ricomprende comuni (khum), villaggi (phum) e isole (koh).

Non è ricompresa in alcuna provincia la capitale Phnom Penh, istituita nella forma giuridica di comune autonomo (krong).

Nel 2008 sono state erette le province di Kep, Pailin e Sihanoukville, in precedenza comuni autonomi. Successivamente, nel 2013, è stata istituita la provincia di Tbong Khmum, scorporando il relativo territorio dalla provincia di Kampong Cham.

Lista

Voci correlate
ISO 3166-2:KH

Altri progetti

Collegamenti esterni